

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 2 podstawowe
 Kowalowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wałbrzyskim, w gminie Mieroszów 
 Kowalowa - przysiółek wsi Lubień w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Lubień
 Kowalowa - część wsi Trzebunia w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Pcim
 Kowalowa - część wsi Naprawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Kowalowa - część wsi Osielec w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów
 Kowalowa - przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Kowalowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Ryglice
 Kowalowa - część wsi Iwla w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla

Zobacz też 
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalów, Kowalówka, Kowalszczyzna